The Way Ahead steht für:

 The Way Ahead (Film), britisches Filmdrama von Carol Reed (1944)
 The Way Ahead (Album), Jazz-Album von Archie Shepp (1968)